Вооружённые силы Центральноафриканской империи — совокупность войск Центральноафриканской империи, предназначенная для защиты свободы, независимости и территориальной целостности государства. В 1979 году были переименованы в Вооружённые силы Центральноафриканской республики.

История 
В 1976 году, после провозглашения Центральноафриканской империи император Бокасса I переименовал Вооружённые силы Центральноафриканской республики в Вооружённые силы Центральноафриканской империи. После формального переименовывания армия почти не меняла своего состава.
Виду своей малой численности и устарелости вооружения вооруженные силы Центральноафриканской империи не могли бы эффективно противостоять вторжению извне.
Вооруженные силы активно использовались для проведения репрессий против недовольных режимом императора Бокассы I .

Сухопутные войска 
Численность — 1200 человек.
1 пехотный батальон, 1 инженерная рота, 1 рота связи.

Вооружение:
 Бронетехника
  — 10 бронеавтомобилей Ferret (получены из Великобритании в 1973 году)

 Артиллерия
  — 106-мм безоткатные орудия M-40A1
  — минометы Brandt mle 27/31

Военно-воздушные силы 
Численность — 100 человек.

Вооружение:
 Самолеты
  — 4 Douglas DC-3/Douglas C-47 Skytrain (1 получен из Франции в 1961 году, 3 получены из Франции в 1965 году)
  — 1 Douglas DC-4 (получен из Франции в 1968 году)
  — 5 Max Holste Broussard (получены из Франции в 1965 году)

 Вертолеты
  — 2 Aérospatiale Alouette II (получены из Франции в 1961 году)
  — 1 OH-13 (получен из Франции в 1961 году)

Военизированные формирования 
Численность — 1400 человек.

Военно-морские силы 
Отсутствуют.

Литература 
 The Military Balance 1977—1978
 The Military Balance 1979—1980

Центральноафриканская империя